Hinteraschau ist der Ortsname von

 Hinteraschau (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hinteraschau (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hinteraschau (Gemeinde Kirchberg in Tirol), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg in Tirol, Tirol, Österreich